Хендриксон — фамилия. Известные носители:

 Хендриксон, Дарби (род. 1972) — американский хоккеист.
 Хендриксон, Сара (род. 1994) — американская спортсменка, специализирующаяся в прыжках на лыжах с трамплина.
 Хендриксон, Эзра (род. 1972) — футболист и тренер из Сент-Винсента и Гренадин.

Топоним 
 Хендриксон — тауншип в штате Миннесота, США.